

Patronyme 

 Cola di Rienzo, dit Rienzi, personnage historique romain de . Sa vie a inspiré des œuvres littéraires et artistiques ; chronologiquement :
 Tableau (1733) : Conjuration de Nicolas Gabrini, dit de Rienzi, tyran de Rome en 1347, de Jean-Antoine du Cerceau (1670-1730), achevé par Pierre Brumoy (1686-1742).
 Tragédie (1828) : Rienzi, de Mary Russell Mitford.
 Roman (1835) : Rienzi, Last of the Roman Tribunes, de Edward Bulwer-Lytton (1803-1873).
 Opéra (1842) : Rienzi, le dernier des tribuns, de Richard Wagner (1813-1883), inspiré par le roman de Edward Bulwer-Lytton.
 Tableau (1849) : Rienzi vowing to obtain justice for the death of his young brother, slain in a skirmish between the Colonna and the Orsini factions, de William Holman Hunt (1827-1910). Voir illustration ci-contre.
 Louis Domeny de Rienzi (1789-1843), voyageur français.
 Raymond de Rienzi (1890-1971), écrivain français.
 Adrian Cola Rienzi (1905-1972), syndicaliste, homme politique et juriste de Trinité-et-Tobago. 

 Rienzi, nom du cheval du général américain Philip Sheridan (1831-1888)
 Thomas Rienzi, personnage joué par Martin Gabel dans Deadline U.S.A. (titre français : Bas les masques), film américain de Richard Brooks (1952).

Toponyme 
 Rienzi, ville du Mississippi, États-Unis.

Domeny de Rienzi, Grégoire Louis